Добра Вода је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 995 становника (према попису из 1991. било је 850 становника).

Демографија 
У насељу Добра Вода живи 757 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (37,2 код мушкараца и 39,4 код жена). У насељу има 306 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,25.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Познати становници 
 Богдан Митровић

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Бар
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори